Cees de Jong (1919-2013), een verzetsstrijder 
 Cees de Jong (1905-1944), een verzetsstrijder
 Cees de Jong (voetballer), een voormalig voetballer